La stagione 1994-1995 del campionato svizzero di hockey su ghiaccio ha visto campioni i Kloten Flyers, mentre la regular season è stata vinta dall'EV Zug.

Classifica Regular Season

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Playoff

Spareggio (LNA-LNB)
Rapperswil-Jona Lakers 3 - EHC Biel 0 (7-0; 5-4; 5-4)

L'EHC Biel viene retrocesso in LNB, mentre il Lausanne HC viene promosso in LNA

Classifica Marcatori

Regular Season 

LEGENDA:
PG=Partite Giocate, G=Goal, A=Assist in prima, Pt=Punti

1995
Hockey su ghiaccio nel 1994
Hockey su ghiaccio nel 1995